Jaume Illa i Buch (Caldes d'Estrac, 1763 - Montevideo, Uruguai, 1841), comerciant uruguaianocatalà
 Jaume Illa i Cerdà (?, ? — Barcelona, 2 de maig de 1916), tenor català